Petr Janeček (* 29. července 1979 Praha) je český animátor. Spolupracoval na několika českých úspěšných hrách (Mafia II, Top Spin 4, Kingdom Come: Deliverance), na českých animovaných seriálech (Tři prasátka, Nejmenší slon na světě) a na několika hrách pro Disney Interactive.

Čeští animátoři
Narození 29. července
Narození v roce 1979
Muži
Žijící lidé